Крисинская волость — историческая административно-территориальная единица Владимирского уезда Замосковного края Московского царства. 

Располагалась на левом берегу Клязьмы, в пределах позже созданных на этой территории Покровского и отчасти Владимирского уездов Владимирской губернии от устья реки Пекши вниз до речки Ундолки. Происхождение названия неясно. Писцами XVII века иногда включалась в состав соседнего Ильмехоцкого стана.

Населённые пункты в XVI—XVIII веках 
 Село Ундол (на речке Ундолке). В селе располагалась церковь Воскресения Христова. При селе деревни и пустоши. Вотчина боярина за Семена Васильевича Головина, затем его родственников. В 1781 году село Ундол принадлежало Александру Васильевичу Суворову. В настоящее время пригород города Лакинск. 
 Село Осовец (ранее село называлось Городище, располагалось на реке Клязьме). В селе церковь Пресвятой Богородицы и церковь Николая Чудотворца. Вотчина стольника Якова Ивановича Безобразова и Григория Ивановича Безобразова. Получена их отцом за московское осадное сидение.

Примечания

Литература 
 Список с писцовой и межевой книги патриарших, монастырских и церковных земель в станах: Клековском, Судогоцком, Колпском, Лиственском, Сенегском, Ильмехоцком, Роге малом, Медужском, Богаевском и Волежском и волостях: Баглачевской, Инебожской, Санницкой, Крисинской, Жегаловской, Ераполческой, Сенежской, Высокорецкой и Туголесской, письма, меры и межеванья князя Василья Петровича Кропоткина, дьяка Игнатья Лукина и подьячего Афанасья Кувязева — Ф. 1209. Оп.1. РГАДА. Кн.612. л.1-414
 Список с писцовой книги поместных и вотчинных земель в станах: Клековском, Ильмехоцком, Лиственскм, Илнебожском, Роге большом и Медужском и волостях: Шатурской, Мичевской, Острове Вышелесском, Дубровской, Кривалдинской, Польской, Тугалесской, Тарутскаго Острова, Крисинской и Санницкой, письма и меры князя Василья Кропоткина К. 12604. л. 978-1892 

Исторические области России
Волости Замосковного края